EOL steht als Abkürzung für:

 Eesti Orienteerumisliit, der estnische Orientierungslaufverband
 Encyclopedia of Life, Online-Enzyklopädie mit Einträgen über sämtliche bekannte Arten von Lebewesen
 End of life, nicht mehr lieferbare Bauteile oder Produkte, nicht mehr unterstützte und nachgebesserte Software
 End of line:
 eine Prüfung am Ende einer Fertigungslinie, siehe Prüfstand #EoL-Prüfstand (End-of-Line-Prüfstand)
 in der elektronischen Datenverarbeitung ein Steuerzeichen zum Markieren eines Zeilenendes, siehe Zeilenvorschub #Computer

Abkürzung